Mayos puede referirse a:

Festividad de los Mayos, fiesta ancestral también conocida como los mayos.
Mayo (pueblo) etnia que habita los estados mexicanos de Sinaloa y Sonora, los cuales son referidos como mayos.
 El nombre común de la planta Anacyclus clavatus.
 El nombre común de la planta Muscari comosum.
 El nombre común de la planta Muscari neglectum.
 El nombre común de la planta Ophrys lutea.
 El nombre común de la planta '''''Orchis coriophora.